A151 (Engeland) - een weg in Lincolnshire tussen Colsterworth en Holbeach
 A151 (Frankrijk) - een weg in Normandië dat de verbinding vormt tussen de A150 naar Rouaan en de N27 naar Dieppe
 A151 (Maleisië) - een weg in Perak
 RFA Dewdale (A151) - een tanker en landingsschip, gebouwd in 1941, van de Royal Fleet Auxiliary